Amt Gronau ist der Name folgender Verwaltungseinheiten:

 Amt Gronau (Leine), ehemaliges Amt im Fürstentum Hildesheim, im Königreich Hannover und in der preußischen Provinz Hannover
 Amt Gronau (Kreis Ahaus), ehemaliges Amt im Kreis Ahaus, Provinz Westfalen, Preußen